Rupellaria tellimyalis är en musselart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Rupellaria tellimyalis ingår i släktet Rupellaria och familjen Petricolidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
tellimyalis